Masters 1994 (Benson and Hedges Masters) var en professionell inbjudningsturnering i snooker, som spelades 6 - 13 februari 1994 i Wembley Conference Centre i London, England. Skotten Alan McManus bröt sin landsman Stephen Hendrys svit på fem raka segrar, och vann sin första och enda Masterstitel, hans största vinst i karriären.

Resultat

Källor 
 Snooker Database

1994 i Storbritannien
1994
Snookersäsongen 1993/1994